R-Tech Commander: Colony (tudi R-Tech 2; ) je spletna realnočasovna strateška vesoljsko-simulacijska računalniška igra za operacijska sistema iOS in Android. Združuje elemente iz simulacijskih iger (SLP) in tudi iger RPG. Vzdušje v igri in način igranja sta deloma v zelo omejenem obsegu podobna igram, kot so: Total Domination: Nuclear Strategy, Galaxy Empire in tudi Command & Conquer ali StarCraft.

Značilnosti in način igranja 

V igri načeloma igralec težko napreduje ne da bi kupoval dragulje (gems). V igri se sploh zelo počasi napreduje glede na sorodne in bolj izpopolnjene igre. Osnovni surovini so kristali in aluminij. Za popravljanje ladjevja in napade zunaj kolonije je pomembna tretja surovina He-3, za posodabljanje ladij, orožja pa titan. Poleg titana je za posodabljanje pomembna peta surovina – zlato. Glavna zgradba je poveljniška postojanka (command post), obseg kolonije za gradnjo je omejen. V prvih nivojih igre se ga razširja z obrambnim zidovjem (walls), potem pa ne več. Druge zgradbe se lahko nadgrajujejo le z nadgradnjo postojanke, katere nivo odgovarja tudi splošnemu nivoju igre. Za posodobitev orožja od nivoja 12 naprej je potrebna tudi velika količina razbitin (debris), ki jih igralec pridobi le z bojem z drugimi igralci. Količina pridobljenih razbitin je odvisna od nivoja nasprotnika. Dragulje v količini 60 kosov vsak igralec poleg treh glavnih surovin (600.000 enot po 7-ih dneh) prejme tudi z vsakodnevno prijavo v igro. Če prijava ni vsakodnevna, se količine začnejo šteti od prvega dneva, in naraščajo z vsakim dnem do sedmega dne. Naraščanje količin prikazuje naslednja razpredelnica:

Igralci lahko igrajo samostojno ali pa se združujejo v zveze (alliances), pri čemer imajo z igranjem v zvezi dodatne ugodnosti glede pridobivanja  surovin in izkušenj. Vsaka zveza ima lahko največ 100 igralcev.

Na voljo je preprosta klepetalnica, tako splošna kot le na nivoju zveze, ter oglasna deska. Razvijalec igro v določenih intervalih posodablja, predvsem z dodatnimi orožji in ladjami. Ob raznih znanih praznikih, tako svetovnih kot kitajskih, se lahko igralec priključi posebnim dogodkom (events), kjer lahko prejme dodatne surovine in nagrade glede na opravljene zadane naloge.

Ladjevje 

Naslednja razpredelnica prikazuje razpoložljive vesoljske ladje:

Zunanje povezave 

  
 R-Tech Commander Colony na Google Play 
 R-Tech Commander: Colony na iTunes 

Igre za Android
Igre za iOS
Realnočasovne strateške igre
Vesoljske simulacije
Videoigre leta 2012